Mayrhof heißen folgende geographischen Objekte:

 Mayrhof, Gemeinde im Bezirk Schärding, Oberösterreich
Gemeindeteile:
 Mayrhof (Albaching), Ortsteil der Gemeinde Albaching, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Mayrhof (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Mayrhof (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Mayrhof (Mitterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Mitterskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Mayrhof (Steinhöring), Ortsteil der Gemeinde Steinhöring, Landkreis Ebersberg, Bayern

 Mayrhof (Gemeinde Andorf), Ortschaft in der Gemeinde Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Mayrhof (Gemeinde Arnreit), Ortsteil von Arnreit, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Mayrhof (Gemeinde Frankenburg), Ortschaft in der Gemeinde Frankenburg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Mayrhof (Gemeinde Kirchberg), Ortschaft von Kirchberg ob der Donau, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Mayrhof (Gemeinde Königswiesen), Ortschaft von Königswiesen, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Mayrhof (Gemeinde Kremsmünster), Ortsteil von Kremsmünster, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Mayrhof (Gemeinde Niederkappel), Ortsteil von Niederkappel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Mayrhof (Gemeinde Putzleinsdorf), Ortschaft von Putzleinsdorf, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Mayrhof (Gemeinde Schardenberg), Ortsteil von Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Mayrhof (Gemeinde Scharnstein), Ort bei Scharnstein, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Mayrhof (Gemeinde Stroheim), Ortschaft der Gemeinde Stroheim, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Mayrhof (Gemeinde Waldzell), Ort bei Waldzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Mayrhof (Gemeinde Oberndorf), Ortsteil von Oberndorf bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Siehe auch:
 Mayrhofen (Begriffsklärung)
 Mairhof
 Maierhof
 Mayerhof
 Meierhof (Begriffsklärung)
 Mayrhoff Josef, geänderter Name von Josef Fritzl (seit Mai 2017)